Daubrawitz ist der deutsche Name für

 Doubravice u Dvora Králové, Gemeinde im Okres Trutnov, Tschechien
 Doubravice u Nedabyle, Gemeinde im Okres České Budějovice, Tschechien
 Doubravice u Strakonic, Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien